Okręty US Navy o nazwie USS "Bull", których patronem był Richard Bull:
 Pierwszy "Bull" (DE-52) był niszczycielem eskortowym typu Buckley. Przed wodowaniem, w lutym 1943, został przekazany Royal Navy. Tam służył pod nazwą HMS "Bentinck" (K314). Został zwrócony Stanom Zjednoczonym i skreślony z listy w 1946.
 Drugi "Bull" (DE-693) był niszczycielem eskortowym typu Buckley, który został zwodowany w marcu 1943 i skreślony z listy w 1966. Następnie sprzedany Republice Chińskiej (Tajwanowi), gdzie służył jako ROCS "Lu Shan" (PF-36) do złomowania w 1995.

 Zobacz też USS "Richard S. Bull" (DE-402) – niszczyciel eskortowy typu John C. Butler. Zwodowany w listopadzie 1943 i skreślony z listy w 1968.

Bull